Rząd Narodowy w powstaniu listopadowym
 Rząd Narodowy w powstaniu krakowskim
 Rząd Narodowy w powstaniu styczniowym
 Rząd Narodowy (1877)
 Rząd Narodowy (Bronisława Brzezińskiego)
 Rząd Narodowy (czerwonych prawników)
 Rząd Narodowy (Karola Majewskiego)
 Rząd Narodowy (Romualda Traugutta)
 Rząd Narodowy (wrześniowy)

Zobacz też
 Rada Narodowa
 Rząd tymczasowy